Хунци-12 или HQ-12 (, экспортное обозначение — KS-1 ()) — китайский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) средней дальности.

Является первым китайским ЗРК использующий РЛС с фазированной антенной решёткой.

Характеристики комплекса 
 Дальность стрельбы: 7-50 км
 Высота полёта поражаемых целей: 500-25000 м
 Время развёртывания: 30 мин

Ракеты 
 Длина: 5644 мм
 Диаметр: 400 мм
 Размах крыла: 1200 мм
 Максимальная скорость полёта: 1200 м/c
 Стартовая масса: 900 кг
 Масса боевой части: 100 кг
 Радиус поражения БЧ: 50 м
 Располагаемая перегрузка: 20 g
 Максимальная перегрузка движения поражаемых целей: 4-5 g
 Максимальная скорость движения поражаемых целей: 750 м/c

РЛC 

Многофункциональный радар обеспечивает обнаружение, сопровождение и обстрел целей.

 РЛС: H-200 c ФАР с цифровым управлением луча (ЦАР)
 Угол обзора по азимуту 360 градусов

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20110909021412/http://www.sinodefence.com/army/surfacetoairmissile/hongqi12.asp
 http://anja-athirdeye.blogspot.com/2009/07/casic-sj-231-ks-1ahq-12-phased-array.html

Зенитные ракетные комплексы КНР